Sabanalarga kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sabanalarga (kommun i Atlántico, lat 10,62, long -74,96), 
 Sabanalarga (ort i Atlántico, lat 10,63, long -74,92), 
 Sabanalarga (kommun i Antioquia, lat 6,92, long -75,80), 
 Sabanalarga (ort i Antioquia, lat 6,85, long -75,82), 
 Sabanalarga (kommun i Casanare, lat 4,74, long -73,01), 
 Sabanalarga (ort i Casanare, lat 4,85, long -73,04),